Kathedralbasilika der Unbefleckten Empfängnis ist der Name folgender Basiliken:

 Kathedralbasilika der Unbefleckten Empfängnis (Denver), USA
 Kathedralbasilika der Unbefleckten Empfängnis (Mobile), USA
 Kathedralbasilika der Unbefleckten Empfängnis (Mongomo), Äquatorialguinea